Isle – comune della Francia
Isle – comune del Minnesota, Stati Uniti d'America
Isle – fiume della Francia
 Isle – album dei Flow del 2008

Pagine correlate 
 L'Isle (disambigua)